Пардос

Топоним
 Пардос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Фамилия
 Пардос, Григорий (около 1070 — около 1156) — византийский писатель, ритор, грамматик, священнослужитель, митрополит Коринфский.